JGR steht für:
 Jugendgemeinderat
 Java GUI for R, siehe R (Programmiersprache)

Abkürzung